Skye peut faire référence à :

Toponyme 
 L'île de Skye dans les Hébrides intérieures en Écosse ;
 Skye dans l'État d'Australie-Méridionale ;
 Skye dans l'État de Victoria en Australie.

Patronyme 
 Brittney Skye (1977-), actrice pornographique américaine ;
 Ione Skye (1971-), actrice britannique ;
 Justine Skye (1995-), mannequin, chanteuse et compositrice américaine.

Prénom 
 Skye Edwards (1974-), chanteuse du groupe Morcheeba ;
 Skye Sweetnam (1988-), musicienne canadienne.

Voir aussi 
 Darkened Skye, un jeu vidéo et son héroïne Skye of Linlorna ;
 Skye (1977-), chanteuse française ;
 Skye personnage de la série télévisée américaine Marvel : Les Agents du SHIELD.